Пысин — славянская фамилия, имеет женскую форму Пысина. 

Известные носители:

 Пысин, Алексей Васильевич (1920—1981) — белорусский советский поэт, переводчик и журналист, редактор.
 Пысин, Константин Георгиевич (1910—1984) — советский партийный и государственный деятель, министр сельского хозяйства СССР (1962—1963).
 Пысин, Николай Васильевич (1917—1975) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии подполковник.